Часовня святого Иакова () – католическая руинизированная готическая часовня и сохранившийся оссуарий, находящийся в  Старом городе Братиславы, Словакия. Часовня святого Иакова была обнаружена в 1994 году. Руины часовни святого Иакова являются самым старым религиозным сооружением средневековой архитектуры в Братиславе. В настоящее время часовня святого Иакова обнесена стеклянным павильоном, построенным в 1995 году и недоступна для публичного посещения; экскурсии проводятся только дважды в год в течение четырёх часов с максимальной посещаемостью около 900 человек.

История 

Часовня святого Иакова была построена в 1436 году на территории кладбища, находившегося вне городских стен Братиславы.  Недалеко от часовни святого Иакова находилась приходская церковь святого Лаврентия, которая была возведена в пригороде Братиславы на рубеже XI – XII веков.  Сегодня очертания фундамента церкви святого Лаврентия схематически обозначены булыжником более тёмного цвета. Первоначально часовня святого Иакова была построена в романском стиле, позднее она была перестроена в готическом стиле. 

При археологических раскопках на разных уровнях были обнаружены остатки ранней дороманской ротонды, романский оссуарий святого Иакова церкви святого Лаврентия, руины романской часовни с более поздним оссуарием и руины поздней готической перестройки часовни святого Иакова. Ротонда, находящаяся на уровне 3,5 – 4 метра, была определена датой  около 1100 года. Ротонда была снесена при строительстве  базилики святого Лаврентия и на её месте был сооружён романский оссуарий, названный в честь святого Иакова. В 1436 году часть романского оссуария была снесена и на её месте была построена  романская часовня святого Иакова;  часть романского оссуария сохранилась в подвале этой часовни. Позднее романская часовня святого Иакова пострадала из-за строительных недостатков и была перестроена в готическом стиле. Эти руины сохранились до нашего времени. 

Церковь святого Лаврентия и часовня святого Иакова были снесены в 1529 году в качестве упреждающей меры от возможной осады Братиславы войсками  Османской империи. Кладбище продолжало действовать до 1747 года.  

Остатки небольшого средневекового церковного здания были обнаружены при строительных работах  в 1994 году. С 1994 по 1996 года здесь проводились археологические раскопки. В 1995 году вход в часовню святого Иакова был обнесен стеклянным павильоном.  Часовня святого Иакова является филиалом Братиславского городского музея. В настоящее время  часовня святого Иакова недоступна для публичных экскурсий; её посещение ограничено четырьмя часами дважды в год на праздники, посвящённые святому апостолу Иакова.

Ссылки
 Saint chapel in Bratislava 
 Čo skrýva bratislavské podzemie? - Блог о часовне святого Иакова 

Иакова
Братислава
Достопримечательности Братиславы